Le tournoi de tennis de Bayonne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute du 24 au .

Nathalie Tauziat remporte le simple dames. En finale, elle bat Anke Huber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Louise Field et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bayonne
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Bayonne
Tennis en France en 1990
Tennis en septembre 1990